Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2021—2022 () — 108-й сезон чемпіонату Люксембургу з футболу.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 та 28 травня 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ФФЛ 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2022
Люксембург
Люксембург
2021 у люксембурзькому спорті
2022 у люксембурзькому спорті